in samenstellingen:
Aunay-en-Bazois, Nièvre
Aunay-les-Bois, Orne 
Aunay-sous-Auneau, Eure-et-Loir  
Aunay-sous-Crécy,  Eure-et-Loir 
Aunay-sur-Odon, Calvados